Le dolmen de Coëtby (ou dolmen de la Forêt de Coëby, dolmen de Coëby 2) est un dolmen de Trédion, dans le Morbihan en France.

Localisation 
Le mégalithe est situé en proximité immédiatement à l'ouest de la route départementale RD766, dans la forêt domaniale de Coëby, en Trédion mais à la limite des communes de Le Cours et Saint-Guyomard. Il se trouve à environ  à vol d'oiseau au sud du hameau de La Ville-au-Vent (Saint-Guyomard) et  au nord-est du hameau de Coëby (Trédion).

Description 
Ce monument est un dolmen à couloir comptant une unique chambre funéraire d'environ  de surface au sol, dont le sol est en partie couvert d'une grande dalle. Le mégalithe était constitué de grandes orthostates de  à  de hauteur.

Il fait partie de l'ensemble plus vaste des dolmens de La Ville-au-Vent.

Historique 
Le monument date du Néolithique.

Le dolmen est classé au titre des monuments historiques par arrêté du .

Annexes

Liens internes 
 Liste des sites mégalithiques du Morbihan
 Liste des monuments historiques de l'arrondissement de Vannes

Références 

Coëtby
Monument historique classé en 1966
Trédion